Пантоха:

 Пантоха — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Пантоха, Изабель (род. 1956) — испанская певица.
 Пантоха де ла Крус, Хуан (1553—1608) — испанский художник.